A Marinha dos Estados Unidos teve três classes de navios chamadas Classe Virginia:

 Classe Virginia (couraçados): uma classe de couraçados pré-dreadnought que serviram de 1906 a 1920.
 Classe Virginia (cruzadores): uma classe de cruzadores de mísseis guiados que serviram de 1976 a 1998.
 Classe Virginia (submarinos): uma classe de submarinos de ataque em serviço desde 2004.